(ISC)² или The International Information System Security Certification Consortium () — международная некоммерческая организация по тестированию и сертификации специалистов в области информационной безопасности.

Профессиональная сертификация 

В 1994 году был проведён первый экзамен по сформулированному (ISC)² стандарту CISSP (). В отличие от других систем сертификации в сфере информационной безопасности (ИБ), CISSP не привязан к конкретным вендорам, что позволяет говорить о его независимом характере. К зкзамену допускаются специалисты, имеющие не менее 3 лет подтверждённого опыта в сфере информационной безопасности.

Эказамен на получение сертификата CISSP проходит на английском языке, длится 6 часов и включает 250 вопросов, сгруппированных в 10 доменов (иначе — областей): разграничение доступа, сетевая безопасность, процедуры управления безопасностью, разработка безопасных приложений, криптография, архитектура безопасности, эксплуатация инфраструктуры безопасности, непроерывность бизнеса, физическая безопасность. Список вопросов регулярно обновляется, чтобы отражать актуальные технологии в рассматриваемых областях.

Помимо прохождения экзамена, претендующий на сертификат обязан подписать этический кодекс. Сертификат CISSP не является пожизенным и требует от обладателя регулярного подтверждения профессиональных знаний каждые три года. Квалификация может быть подтверждена как повторной сдачей экзамена, так и «кредитами» или часами CPE (), полученными за публикации тематических статей, выступления на профильных конференциях, участие в образовательных проектах и т.д..

См. также 
 Информационная безопасность
 Международный день защиты информации

Примечания

Литература 
 Конеев И., Беляев А. Информационная безопасность предприятия. Серия «Мастер систем». — СПб.: БХВ-Петербург, 2003. — 752 с. — ISBN 5-94157-280-8.